Encyclopedie der Schaakopeningen, Encyclopaedia of Chess Openings
 Organisatie voor Economische Samenwerking, Economic Cooperation Organization
 In samenstellingen, alles wat te maken heeft met ecologie of ecologisme, bijvoorbeeld ecotoerisme of ecolandbouw
 Umberto Eco (1932-2016) Italiaans schrijver
 Eco is de toekomstige munteenheid van de leden van de ECOWAS gepland voor 2020
 Eco (Holmboe), een compositie van Vagn Holmboe
 Eco (computerspel), een computerspel van Denton Designs en Ocean Software uit 1987 voor Amiga en Atari ST
 Eco (striptekenaar) (*1969), Belgische striptekenaar (echte naam Eddy Coubeaux)